Les Hommes en blanc peuvent faire référence à :

 Les Hommes en blanc (Men in White) est un film américain de Richard Boleslawski sorti en 1934 ;
 Les Hommes en blanc est un film de Ralph Habib sorti en 1955 ;
 Les Hommes en blanc sont des personnages de la série Danny Fantôme ;
 Les Hommes en blanc est une série de romans comportant 6 volumes de André Soubiran

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre